Kvart kan syfta på:
En kvart är en fjärdedel av ett rationellt tal bråket 1/4 
 Kvart (tid) – ett tidsintervall på en fjärdedels timme eller 15 minuter
 Kvart (musik) – ett musikaliskt intervall
 Kvartssamtal – ett arbetsrelaterat samtal mellan elev, lärare och vårdnadshavare i skolan eller mellan arbetsgivare och arbetstagare på en arbetsplats
 Kvartal – tre månader, vanligen med början den 1 januari, 1 april, 1 juli respektive 1 oktober
 Kvartil –  tre punkter som delar upp ett sorterat datamaterial i fyra lika delar
 Kvartsfinal – fyra matcher med åtta parter

Se även 
 Kvarter (olika betydelser) – flera betydelser
 Halva – flera betydelser

no:Kvart